Морзе, Морс () — англоязычная фамилия и топоним.

Фамилия 
 См. также: 
 Морзе, Наталья Викторовна (род. 1956) — советская и украинская учёная.
 Морзе, Сэмюэл (1791—1872) — американский изобретатель и художник.
 Уильям Морзе Дэвидсон (1922—2009) — американский предприниматель.

Другое 
 Азбука Морзе — способ кодирования знаков алфавита для телеграфа.
 Конус Морзе — разновидность инструментального конуса, предложенная Стивеном А. Морзе.
 Потенциал Морзе — функция потенциальной энергии электростатического поля, предложенная американским физиком Филиппом Морзе как приближение для энергии двухатомной молекулы.
 Кратер Морзе — большой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Беляночка морзе — дневная бабочка из семейства белянок.
 Azbuka Morze — альбом хип-хоп исполнителя Мота.

См. также 
 
 Иоасаф (Морза) — архимандрит Русской Православной Церкви.
 Морзий I — правитель Пафлагонии во II веке до н. э.